iemand die fabels schrijft
iemand de fabuleert, d.w.z. in zijn eigen bedenksels of leugens gelooft